Ungdomsvärldsmästerskapen i friidrott 2009 var de 6:e ungdomsvärldsmästerskapen i friidrott arrangerade av IAAF. Mästerskapet var för friidrottare under 18 år och hölls på Brixen-Bressanone sportarena i Brixen i italienska Sydtyrolen mellan 8 och 12 juli 2009. Totalt 40 grenar hölls under mästerskapen, 20 för pojkar och 20 för flickor.

Medaljfördelning 

All information kommer från IAAF:s hemsida.</small>

Resultat 
Nyckel
WYR - Världsrekord för ungdomar
WYL - Världsårsbästa för ungdomar
NYR - Nationsrekord för ungdomar
NR - Nationsrekord
CR - Mästerskapsrekord
PB - Personligt rekord
SB - Personligt rekord för säsongen

Pojkar

Flickor

Källor

Externa länkar 
IAAF:s hemsida för mästerskapen

Friidrottsåret 2009
2009 i Italien
Friidrott i Italien